«Гандзаса́р» () — арцахский футбольный клуб из села Ванк (Вянгли), основанный в 2009 году. Базируется в Ванке, участвовал в чемпионате НКР.

История 

Клуб основан в 2009 году перед началом 1-го чемпионата республики, в котором команда выступила неудачно и заняла последнее, 9-е место.

Достижения 
8-е место в чемпионате НКР (2018).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок НКР

Известные игроки

Главные тренеры клуба

Примечания

Ссылки 
www.sportinfo.am: Новости карабахского спорта 
   www.rol.ru: В Нагорном Карабахе стартует первый собственный чемпионат по футболу
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти!
 www.rian.ru:В Нагорном Карабахе стартует первый открытый чемпионат по футболу

Футбольные клубы Нагорно-Карабахской Республики
Ванк